John Barrow (1764-1848), explorateur anglais.
  (1817-1874), journaliste et homme politique australien.
 John Barrow, premier entraîneur du FC Barcelone en 1917.
 John Barrow (1952-2020), astrophysicien anglais.
 John Barrow (1955-), homme politique américain.

Voir aussi